Кубок чемпионов КОНКАКАФ 1996 — 34-й розыгрыш турнира. Турнир был сыгран с 9 марта 1996 года по 20 июля 1997 года. Трофей в четвёртый раз завоевал мексиканский клуб «Крус Асуль».

Зональный этап

Северо/Центральноамериканская зона

Группа 1

Первый раунд 

|}

Второй раунд 

|}

Третий раунд 

|}

Четвёртый раунд 

|}

Группа 2

Первый раунд 

|}

Второй раунд 

|}

Группа 3

Первый раунд 

|}

Второй раунд 

|}

Третий раунд 

|}

Карибская зона

Первый раунд 

|}

Второй раунд 

|}

Стыковой матч «США — Карибы» 

|}

Финал

Чемпион

Примечания

Ссылки 
 

1996
1996 год в футболе
1997 год в футболе